Districte de Westerwald, un districte alemany a Renània-Palatinat
 Westerwald (massís), un massís a Renània-Palatinat, Hessen i Rin del Nord-Westfàlia
 Westerwald (Eichsfeld), una cresta de l'Eichsfeld a Turíngia

, una regió al nord-est dels Països Baixos a la província de Groningen